Украи́на () — деревня в Польше, находящееся на территории гмины Беч Горлицкого повята Малопольского воеводства. Село входит в солецтво Ситница.

География 
Село находится в 10 км от административного центра города Беч, в 13 км от города Горлице и в 92 км от Кракова.

История 
В 1975—1998 годах деревня административно входила в Кросненское воеводство.

Литература 
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, VIII, 1887.

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny 

Населённые пункты Горлицкого повета